Covarrubias y Leyva ist der Familienname folgender Personen:

 Alonso Covarrubias y Leyva (1488–1570), spanischer Architekt 
 Antonio Covarrubias y Leyva (1514–1602), spanischer Jurist und Humanist
 Diego de Covarrubias y Leyva (1512–1577), spanischer Rechts- und Kirchengelehrter